DHS peut désigner :
United States Department of Homeland Security (en français, département de la Sécurité intérieure des États-Unis), un département du gouvernement fédéral des États-Unis dont l'objectif est d'organiser et d'assurer la sécurité intérieure du pays.
Dictionnaire historique de la Suisse, un projet qui a pour but de présenter l'histoire de la Suisse sous la forme d'une encyclopédie ;
 Demographic and Health Surveys (en français, enquêtes démographiques et de santé), des enquêtes qui ont pour but l'analyse de données sur la population, la santé, le sida et l'alimentation dans les pays en développement.
Dirham des Émirats arabes unis (abrégé DHs ou DH).
 Dynamic Hip Screw, système d’implants composé de plaques, de lames et de vis pour la réalisation des osthéosynthèses des fractures du fémur proximal.